Armand Timmer (25 januari 1967) is een voormalig Nederlands ijshockeyspeler die speelde voor Red Eagles en IJshockey Club Utrecht.

Timmer, Armand